Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1967 () проводился в городе Халл (провинция Квебек) c 6 по 10 марта 1967 года. Турнир проводился в 38-й раз. В провинции Квебек чемпионат проводился в 3-й раз, в городе Халл — впервые.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на , который проходил в марте 1967 в городе Перт (Шотландия).

Команда скипа Альфа Филлипса, представляющая провинцию Онтарио, выиграла свой первый и единственный титул чемпиона с 9 победами и 1 поражением. Для провинции Онтарио это был 4-й титул чемпиона.

Команды, представлявшие провинции Манитоба и Саскачеван, разделили второе место, набрав по 8 побед и 2 поражения.

Формат соревнований 
Команды в групповом турнире играют по круговой системе в один круг. Чемпионом становится команда, одержавшая наибольшее количество побед.

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Круговой этап (Round robin)

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд

 Почётный приз имени Росса Харстона ()
Вручается игроку, выбранному его коллегами-кёрлингистами на чемпионате, который наилучшим образом представляет высокие идеалы Росса Харстона о хорошем спортивном мастерстве, соблюдении правил, образцовом поведении и навыках в кёрлинге.

Приз получил Douglas S. McGibney, команда Британской Колумбии

Примечания

Ссылки 
 1967 Macdonald Brier — Curling Canada Stats Archive
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1967

1967
Спортивные соревнования в Квебеке
Спорт в Канаде в 1967 году
Март 1967 года